Это список видеоигр, доступных европейским пользователям приставки Nintendo Wii (регион PAL) через Wii Shop и Virtual Console.

Даты выпуска указаны для Европы. В колонке «Проблемы» отмечены игры с известными проблемами, вызванными некорректной перекодировкой из системы NTSC в PAL. У тех, где имеется пометка «Незначительные», обрезаны края экрана, и скорость немного ниже, чем в NTSC версии.

Nintendo Entertainment System 
Большинство NES игр для Virtual Console стоят 500 Wii Point-ов.

Super Nintendo Entertainment System 
Большинство SNES игр для Virtual Console стоят 800 Wii Point-ов.

Nintendo 64 
Большинство N64 игр для Virtual Console стоят 1000 Wii Point-ов.

Sega Master System

Sega Mega Drive 
Большинство Sega Mega Drive игр для Virtual Console стоят 800 Wii Point-ов.

Turbografx / TurboGrafx-CD 
Большинство TG-16 игр для Virtual Console стоят 600 Wii Point-ов, а TurboGrafx-CD − 800.

Neo-Geo 
Большинство Neo Geo игр для Virtual Console стоят 900 Wii Point-ов.

Commodore 64

Virtual Console Arcade

Ссылки 
 Virtual Console — британский сайт Virtual Console

Virtual Console